Ochodza peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Ochodza, un village du powiat de Gniezno ;
 Ochodza, un village du powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 Ochodza, un village de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Ochodza, un village de la voïvodie de Poméranie.